

Sigle 
 Ulster Democratic Party – partito politico nordirlandese
 União Democrática Popular – partito politico portoghese
 United Democratic Party – partito politico del Belize
 United Democratic Party (Tanzania) – partito politico della Tanzania
 Universidad Diego Portales – università cilena

Biologia 
 UDP – abbreviazione della molecola uridina difosfato

Informatica 
 User Datagram Protocol – protocollo di rete